Force of Evil ist:
 der Originaltitel von Die Macht des Bösen (1948), US-amerikanischer Spielfilm von Abraham Polonsky (1948)
 Force of Evil (Band), dänische Heavy-Metal-Band (2002–2006)
 Force of Evil (Album), Debütalbum der Band (2004)